Die Division 1 2018 war die 13. Spielzeit der drittklassigen schwedischen Fußballliga. Sie begann am 7. April 2018 und endete am 10. November 2018.

Modus 
In jeweils zwei regional unterteilten Staffeln traten erstmals jeweils 16 Mannschaften an. Die Staffelsieger stiegen direkt in die zweitklassige Superettan auf, die jeweiligen Tabellenzweiten traten in Relegationsspielen gegen den Viert- bzw. Drittletzten der zweiten Liga an.

Jeweils die drei am Tabellenende platzierten Mannschaften stiegen direkt in die viertklassige Division 2 ab, während die beiden Viertletzten in der Relegation um den Klassenerhalt spielten.

Stadien

Norra

Södra

Abschlusstabellen

Norra

Södra

Relegation 
Die Plätze 13 und 14 der Superettan 2018 spielten gegen die jeweils Zweiten der Nord- bzw. Südstaffel der Division 1 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Die beiden Sieger qualifizierten sich für die Superettan 2019.

|}

Die beiden besten Gruppenzweiten der Division 2 spielten gegen jeweils einen 11. der Division 1 Norra und Södra 2018 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel. Die Hinspiele fanden am 14. November 2018, die Rückspiele (Karlskrona – Trollhättan) am 17. November bzw. (Haninge – Karlslund) am 18. November 2018. Die Sieger qualifizierten sich für die Division 1.

|}

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Norra

Södra

Weblinks 
 Division 1 Norra
 Division 1 Södra

2018
Fußballsaison 2018